Euryanassa ist der Name mehrerer Frauengestalten der griechischen Mythologie:

 Euryanassa (Tochter des Paktolos), Gattin des Tantalos
 Euryanassa (Tochter des Hyperphas). Gattin des Minyas